José Pedro Varela (1845–1879) – urugwajski socjolog, polityk i reformator systemu edukacji
 José Pedro Varela – miasto w Urugwaju